Tate (distrito)
Tate (deus)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos